A 2009–2010-es olasz labdarúgó-bajnokság másodosztálya a Serie B 78. kiírása. A szezonban a harmadosztályból feljutott 4, az előző szezonból 15, valamint az első osztályból kiesett 3 csapat vesz részt.

Csapatok 

A következő csapatok jutottak fel az előző idényben az első osztályba:
 AS Bari
 Parma FC
 AS Livorno Calcio

A következő csapatok estek ki az előző idényben a harmadosztályába:
 Rimini Calcio FC
 Pisa Calcio
 US Avellino
 Treviso FBC 1993

Érkezett csapatok 
A következő csapatok estek ki az első osztály előző idényéből:
 Torino FC
 Reggina Calcio
 US Lecce

A következő csapatok jutottak fel a harmadosztály előző idényéből:
 AC Cesena (északi csoport győztese)
 Calcio Padova (északi csoport rájátszásának győztese)
 Gallipoli Calcio (déli csoport győztese)
 FC Crotone (déli csoport rájátszásának győztese)

Az induló csapatok

Vezetőedző-váltások

Szezon előtti vezetőedző-változások

A bajnokság végeredménye 

1  2 pont levonás, pénzügyi szabálytalanság miatt.
2  6 pont levonás, a 2007–2008-as Serie C1 botrány miatt.

Kereszttáblázat

Rájátszás

Feljutás

Elődöntő 

1A Brescia jutott tovább, mivel a bajnokságban előrébb végzett.

Döntő 

A Brescia feljutott a Serie A-ba, míg a Torino a Serie B-ben maradt.

Kiesés 

A Padova bennmaradt, míg a Triestina kiesett a Lega Pro Prima Divisioneba.

Gólszerzők

Lásd még 
 2009–2010-es Serie A
 2009–2010-es olasz kupa

Serie B szezonok
olasz 2